Mancini steht für:

 Mancini (Adelsgeschlecht), italienisch-französisches Adelsgeschlecht
 Mancini (Familienname) – zu Namensträgern siehe dort
 Mancini (Fußballspieler) (Alessandro Faiolhe Amantino; * 1980), brasilianischer Fußballspieler
 Pseudonym von Robert Hugues (* 1931), französischer Comiczeichner